Шафа:

 «Шафа» — одно из прежних названий футбольного стадиона «АСК Арена» в Баку.
 «Шафа» — азербайджанский футбольный клуб.